Филимоновићи могу да буду:
 
Филимоновићи из Доње Јошанице, српска породица 
Филимоновићи из Грабовца, српска породица  
Филимоновићи из Звечана, српска породица 
Филимоновићи из Новог Пазара, српска породица
Филимоновићи из Требиња, српска породица